Jižní Svahy nebo Jižní svahy je název více míst: 
 Jižní Svahy – sídliště v severní části krajského města Zlína
 Jižní svahy – vilová čtvrť  v královéhradecké části Nový Hradec Králové
 Jižní svahy – krátká ulice ve vilové čtvrti brněnské části Ivanovice
 Jižní svahy – krátká ulice v lokalitě Hájek ve městě Bučovice v okrese Vyškov
 Jižní Svahy – krátká ulice v obci Václavovice v okrese Ostrava-město, dříve v okrese Frýdek-Místek
 Jižní Svahy – ulice v obci Vejprnice v okrese Plzeň-sever

Související názvy 
 Jižní Svah nebo Jižní svah (např. Budišovice, Sedlčany)
 Jižní Stráň nebo Jižní stráň (např. Praha-Březiněves, Železná Ruda-Hojsova Stráž, Předboj)